Buchhart ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Buchhart (* 1971), österreichischer Kunsthistoriker und Kurator
 Winfried Buchhart (* 1958), deutscher Fußballschiedsrichter